Франсиско Хавьер Рейес Акоста (; родился 7 февраля 1990 года в Ла-Сейба, Гондурас) — гондурасский футболист, вратарь клуба «Реал Сосьедад Токоа». Участник Олимпийских игр в Лондоне.

Клубная карьера 
Рейес начал карьеру в клубе «Олимпия» из Тегусигальпы. В 2009 году он попал в заявку основной команды на сезон. 9 сентября 2012 года в матче против «Реал Сосьедад Токоа» Франсиско дебютировал в чемпионате Гондураса. В 2013 году в поисках игровой практики он перешёл в «Викторию». Первый сезон Рейес провёл в запасе. 4 августа 2014 года в матче против «Платенсе» он дебютировал за новую команду.

Летом 2015 года Франсиско перешёл в «Реал Сосьедад Токоа». 2 августа в матче против «Виды» он дебютировал за новый клуб.

Международная карьера 
В 2007 году в составе юношеской сборной Гондураса Рейес принял участие в юношеском чемпионате мира в Южной Корее. В 2009 году он выступал  на молодёжном Чемпионате мира в Египте. На турнире он принял участие в матчах против команд ЮАР, ОАЭ и Венгрии.

Летом 2012 года Франсиско был включен в заявку олимпийской сборной Гондураса на поездку в Лондон на Олимпийские игры. На турнире он был запасным вратарём и на поле не вышел.

Примечания

Ссылки 
 Статистика на soccerway

Футболисты Гондураса
Футболисты на летних Олимпийских играх 2012 года
Игроки олимпийской сборной Гондураса по футболу
Игроки сборной Гондураса по футболу (до 20 лет)
Игроки ФК «Олимпия» Тегусигальпа
Игроки ФК «Виктория» Ла-Сейба
Игроки ФК «Реал Сосьедад» Токоа